Вир:

 Вир (Vir) — остров в Хорватии.
 Вир — посёлок на острове Вир, Хорватия.
 Вир — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Вир — деревня в Порховском районе (Дубровенская волость) Псковской области.
 Вир (Vire) — река во Франции.
 Вир (Vire) — город во Франции, супрефектура в департаменте Кальвадос.
 Вир — река в Сумской области Украины, левый приток Сейма.
 Вир — река в Черниговской области приток Сожа.

 ВИР — Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова.
 ВИР — военно-историческая реконструкция.
 Вир — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Вир — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия.
 Вир, Френсис (ок. 1560—1609) — английский генерал.

См. также 
 Выр
 Вирье